Em Cima da Hora pode referir-se a:

 Em Cima da Hora (telejornal) - extinto telejornal que era apresentado pela Globo News
 Em Cima da Hora (Rio de Janeiro) - escola de samba da cidade do Rio de Janeiro
 Em Cima da Hora Paulistana - escola de samba da cidade de São Paulo
 Em Cima da Hora (Manaus) - escola de samba de Manaus
 Em Cima da Hora (Cabo Frio) - escola de samba de Cabo Frio
 Em Cima da Hora (Três Rios) - escola de samba de Três Rios
 Em Cima da Hora (Maués) - escola de samba de Maués

Desambiguação